Il campionato di pallavolo femminile ai Giochi panafricani si svolge con una cadenza di ogni quattro anni durante i Giochi panafricani. Introdotto nei giochi nel 1978, alla competizione partecipano un totali di 11 squadre nazionali africane. Attuale detentore del titolo è l'Algeria.

Edizioni

Medagliere

Voci correlate 
 Pallavolo maschile ai Giochi panafricani
 Giochi panafricani